„Кайно Йесно Слонце“ (Kayno Yesno Slonce) е българска етно-ембиънт формация, основана около 2003 – 2004 година. Групата е авторски проект на музиканта Веселин Митев с Петър Делчев – членове на група „Исихия“.

Групата черпи идеите си основно от родопския фолклор, откъдето е заимствано и името на групата. „Кайно йесно слонце“ („като ясно слънце“) е цитат от родопската песен „Възпело е пиле“, която Митев познава от изпълнение на народния певец Младен Койнаров.

Групата експериментира със смесването на български фолклор и атмосферична музика, като набляга на по-дългите композиции. Групата има три албума и десетки участия на концерти и фестивали, в това число с македонската група Мизар (2007) и исландската група Solstafir (2015)..

Албуми 
През 2004 година излиза албумът „Чакрък“ (Corvus Records), в който Веселин Митов е единствен изпълнител с двама гост-музиканти: Калин Йорданов и Щони Кокудев. Албумът е записан през зимата на 2001 – 2002 година в Габрово.

През декември 2006 излиза албумът „Elohim Neva Senzu“ (Corvus Records), с общо 10 композиции.

През януари 2007 година е пусната лимитирана серия от 99 бройки на албума като двоен диск, като са добавени ремиксирани версии на три песни.

През 2014 г. излиза амбумът „Реквием за белия вятър“.

През август 2015 г. групата представя най-новия си, едноименен албум.

CD 1

CD 2

Обявена е дата за представяне на нов албум със заглавие Mare Verbotum – 30 март 2017.

Състав 
Към 2015 година групата се състои от:
 Веселин Митев – вокал, кавал, гайда, дудук
 Петър Делчев – тамбура, чело-тамбура
 Тони Хоро – тъпан, зарб, перкусия
 Евгени Чакалов – флейти, тамбура
 Юлия Узунова – синтезатори, глокеншпил
 Алекс Цветанов – Wavedrum, перкусия
 Александра Шкодрова (Ериней), гост-музикант – гъдулка

Вижте също 
 Исихия
 Ирфан
 Лот Лориен
 Балканджи
 Булгара

Източници 

Български ембиънт групи
Основани в България през 2003 година